Каффи — фамилия. Известные носители:
 Каффи, Алекс — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Каффи, Франческо — итальянский музыковед.